Байсултанов — чеченская и карачаево-балкарская фамилия.

Известные носители 
 Байсултанов, Алим Юсуфович (1919—1943) — советский лётчик, гвардии капитан, Герой Советского Союза.
 Байсултанов, Аслан (1989) — подозреваемый в подготовке теракта в Москве и Грозном, уроженец Грозного.
 Байсултанов, Одес Хасаевич (1965) — председатель Правительства Чеченской Республики (2007—2012).
 Байсултанов, Султан Магомедович (1947—2012) — советский певец, Народный артист Казахстана и Чечено-Ингушетии.